Džiroemon Kimura (, Ketango, 19. april 1897 — Кјоtango, 12. jun 2013) bio je najstariji živi muškarac od 14. aprila 2011, najstariji živi čovek od 17. decembra 2012, kao i najdugovečniji muškarac ikada od 28. decembra 2012.

Rođen je u ribarskom selu Ketango kao treće od šestoro dece. Za sobom je ostavio petoro žive dece (dvoje je preminulo), 14 živih unuka (jedan je preminuo), 25 praunuka i 13 prapraunuka. Radio je kao poštar. Budio se rano ujutro i čitao novine. Voleo je da razgovara i gleda televiziju. Prema njegovim rečima, male porcije hrane su ključ dugog i zdravog života. Na svoj 114. rođendan 19. aprila 2011. preživeo je zemljotres u kojem je poginulo 3 000 ljudi. 2012. je izjavio da većinu svog vremena provodi u krevetu.

Kimura je titulu najstarijeg muškarca na svetu preuzeo 15. jula, nakon što je u 114. godini umro Amerikanac Volter Breuning.

Preminuo je 12. juna 2013. od upale pluća. Nakon njegove smrti najstarija osoba je japanka Misao Okava (1898—2015).

Vidi još 
 Džejms Makubri

Reference 

Рођени 1897.
Умрли 2013.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Гинисови рекордери